Darkstar steht für:

 Darkstar, US-amerikanische Drohne, siehe Lockheed Martin RQ-3 
 Darkstar (Band), deutsch-amerikanische Rockband
 Darkstar One, Computerspiel von Ascaron
 Darkstar Skateboards, amerikanischer Skateboardhersteller

Siehe auch:
 Dark Star